Plusieurs batailles et sièges ont eu lieu autour de la ville de Tampico au Mexique :

 La Bataille de Tampico (1829) qui a lieu entre la Première République fédérale du Mexique et l'Empire espagnol ;
 La Bataille de Tampico (1863), lors de l’expédition française au Mexique ;
 L'Incident de Tampico, qui a lieu en 1914, entre marins américains et soldats mexicains.